Polski Klub Motocyklowy w Warszawie (zał. 1923) – polski klub motocyklowy z Warszawy
 PKM Warszawa (żużel) – sekcja żużlowa
 Polski Klub Motocyklowy w Katowicach (zał. 1928) – polski klub motocyklowy z Katowic, w 1933 r. połączył się ze Śląskim Klubem Motocyklowym w Katowicach
 Polski Klub Motocyklowy we Francji (zał. 1936) – francuski klub motocyklowy z Metz